Spojení znaků D a 90  může mít různé významy:

 Nikon D90 – japonský fotoaparát
 Avia D90 – český nákladní vůz